Ни́на Стре́льникова:
 Стрельникова, Нина Ивановна (1913 — ?) — металлург, депутат Верховного Совета СССР 4-го и 5-го созывов. 
 Стрельникова, Нина Ивановна (1933—2020) — ботаник, профессор СПбГУ, специалист по диатомовым водорослям.